Die österreichische Schachstaatsliga A 2002/03 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2002); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2002); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2002
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

ESV Austria Graz

SV Tschaturanga

SK Gleisdorf 

Anmerkung: Die Elo-Performance von Heinz Peter Kotz hätte zur Erfüllung einer IM-Norm gereicht, allerdings war unter seinen Gegnern nur ein IM (es wären mindestens vier erforderlich gewesen).

Schachklub Jenbach

SC Die Klagenfurter

SK Graz/Frohnleiten

SV NÖ Melk-Wachau 

Anmerkung: Klaus Neumeier erhielt keine Spielgenehmigung für den SV NÖ Melk-Wachau, da er gleichzeitig in der Staatsliga B Ost für die Spielgemeinschaft Eichgraben/Pressbaum gemeldet wurde.

SK Fürstenfeld

SK Hohenems

SK Absam

SK Hietzing Wien

1. SSK Mozart

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen der Staatsliga A auf chess-results.com

Quellen 
 Schachkalender 2003. Edition Marco, Berlin 2002, ISBN 3-924833-45-1.

Einzelnachweise 

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 2002
Schach 2003